Memphis se poate referi la:

 Personaj din mitologia greacă, eponimul orașului Memfis din Egiptul Antic.
 Orașe:
 Memfis, Egipt
 Memphis, Tennessee, SUA
 Memphis, Alabama, SUA
 Memphis, Indiana, SUA
 Memphis, Michigan, SUA
 Memphis, New York, SUA
 Memphis, Texas, SUA